Brunthaler ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Brunthaler, deutscher Wagenbauer im 19. Jahrhundert, siehe Priamus-Automobilwerke
 Jakob Brunthaler (1860–1941), deutscher Architekt
 Michael Brunthaler (1890–1915), deutscher Künstler und Maler

Siehe auch:
 Brunnthaler